Georgievski () ist der Familienname folgender Personen:

 Blagoja Georgievski (1950–2020), jugoslawischer Basketballspieler
 Daniel Georgievski (* 1988), nordmazedonischer Fußballspieler
 Dejan Georgievski (* 1999), nordmazedonischer Taekwondoin
 Goce Georgievski (* 1987), nordmazedonischer Handballspieler
 Ljubčo Georgievski (* 1966), nordmazedonischer Dichter und Politiker
 Ljubiša Georgievski (* 1937), jugoslawischer bzw. nordmazedonischer Theater- und Filmregisseur und Politiker
 Slavčo Georgievski (* 1980), nordmazedonischer Fußballspieler